Меса има више значења:
 Меса (Аризона), град америчкој савезној држави Аризона
 Меса (Аризона), град је у америчкој савезној држави Аризона
 Округ Меса (Колорадо), округ у америчкој савезној држави Колорадо
 Меса (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Меса (Латина), је насеље у Италији у округу Латина, региону Лацио
 Меса (програмски језик)